Polysynnema är ett släkte av svampar. Polysynnema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polysynnema